Desire steht für:

 Desire (Bob-Dylan-Album), Album von Bob Dylan
 Desire (Tom-Scott-Album), Album von Tom Scott
 Desire (portugiesische Band), eine portugiesische Band
 Desire (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie 
 Hotel Desire, deutscher Kurzfilm (2011)
 HTC Desire, ein Mobiltelefon-Gerätemodell